NGC 6074-1
NGC 6074-2